St. Vitus steht für:

 Veitskirche, eine Kirche, die dem heiligen Veit gewidmet ist
 Saint Vitus, eine US-amerikanische Doom-Metal-Band
 St. Vitus GmbH, Vertriebstochter des Spirituosenherstellers Rola (Unternehmen) in Rottenburg a.d.Laaber 

Siehe auch:
 Veit (Heiliger)
 Sankt Veit
 Sankt Vith